Krzyżtopór – zamek w województwie świętokrzyskim

Inne 
 Krzyżtopór – album Wojciecha Jasińskiego z 1992
 Krzyżtopór – etiuda dokumentalna Marcina Skoczylasa z 2005